Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1999/2000 enthält die Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga 1999/2000.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler melden. Mit der SG Porz, dem SV Castrop-Rauxel, der SV Wattenscheid und dem PSV Duisburg setzten vier Vereine alle gemeldeten Spieler ein, während der TV Tegernsee mit 10 Spielern auskam. Insgesamt kamen 197 Spieler zum Einsatz, von denen 40 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler war wie in der vorherigen Saison Rustam Kasimjanov (SG 1868-Aljechin Solingen) mit 11,5 Punkten aus 13 Partien, einen halben Punkt weniger (allerdings aus 15 Partien) erzielte Rafael Vaganian (SG Porz), 10,5 Punkte konnten Aloyzas Kveinys (Godesberger SK) und Curt Hansen (SG Porz) für sich verbuchen, wobei Kveinys 14 Partien spielte, Hansen 15. Mit Étienne Bacrot (SG Porz), Alexander Morosewitsch (SV Wattenscheid), Tomáš Polák (Werder Bremen) und John van der Wiel erreichten vier Spieler 100 %, dabei spielte Bacrot 6 Partien, Morosewitsch und Polák je 2 und van der Wiel eine.

Zum vierten Mal in Folge war der Duisburger Wolfgang Unzicker (1925–2006) der älteste Spieler der Saison und der inzwischen beim SV Werder Bremen spielende Luke McShane (* 1984) der jüngste Spieler.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1999; ARM = Armenien, AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ISR = Israel, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

SG 1868-Aljechin Solingen

SG Porz

Godesberger SK

SV Castrop-Rauxel

PSV Duisburg

Delmenhorster Schachklub

SK Passau

Hamburger SK

Werder Bremen

SF Neukölln

König Plauen

Dresdner SC

TV Tegernsee

Lübecker Schachverein von 1873

USC Magdeburg

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen sind nicht berücksichtigt.
 Die IM-Norm von Alexander Naumann wurde aus zehn Partien erspielt.
 Die Elo-Performance von David Groß hätte zur Erfüllung einer GM-Norm gereicht, allerdings war unter seinen Gegnern nur ein Großmeister (für die GM-Norm wären vier GM erforderlich gewesen).

Weblinks

Quellen 
 Schachkalender 2000. Edition Marco, Berlin 1999, ISBN 3-924833-40-0.

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1999
Schach 2000